Weinrich ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Weinrich (* 1969), US-amerikanischer Eishockeyspieler 
 Carl Weinrich (1904–1991), US-amerikanischer Organist und Musikpädagoge
 Christa Weinrich (* 1950), deutsche Benediktinerin, Gartenbauingenieurin und Autorin
 Eric Weinrich (* 1966), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer
 Franz Johannes Weinrich (1897–1978), deutscher Dichter und Schriftsteller
 Gerald Weinrich (* 1966), deutscher Fußballspieler und -trainer

 Harald Weinrich (1927–2022), deutscher Sprach- und Literaturwissenschaftler
 Hellmuth Weinrich (1903–1989), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Herbert Weinrich (* 1932), deutscher Radrennfahrer
 Jason Weinrich (* 1972), US-amerikanischer Eishockeyspieler

 Karl von Weinrich (1815–1903), deutscher General der Kavallerie
 Karl Weinrich (1887–1973), deutscher Politiker (NSDAP)
 Lorenz Weinrich (* 1929), deutscher Historiker

 Nikolaus von Weinrich (1738–1826), deutscher Generalmajor
 Scott Weinrich (* 1961), US-amerikanischer Sänger und Gitarrist
 Thomas Weinrich (1588–1629), deutscher Theologe
 Werner Weinrich (* 1938), deutscher Politiker und Gewerkschafter
 Zipflo Weinrich (eigentlich Alois Weinrich; 1964–2018), österreichischer Jazzmusiker, Komiker und Schauspieler

Weinrich steht für:

 Weinrich (Unternehmen), deutscher Schokoladenhersteller

Siehe auch:
 Weinreich